Дхол — барабан, используемый в народной музыке:
 Дхол — армянский барабан.
 Дхол — индийский барабан.